Hautzenbichl ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Hautzenbichl (Bergen), Ortsteil der Gemeinde Bergen, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hautzenbichl (Gemeinde Kobenz), Ortschaft der Gemeinde Kobenz, Bezirk Murtal, Steiermark

Schlösser:
 Schloss Hautzenbichl, Schloss in der Gemeinde Kobenz, Bezirk Murtal, Steiermark